Školjka je lahko:

 predstavnik školjk, razreda živali
 straniščna školjka
 Školjka (Kraigher), drama Alojza Kraigherja
 spodnja nosna školjka, lobanjska kost
 zgornja nosna školjka, lobanjska kost
 srebrna in zlata školjka, nagrada na filmskem festivalu v San Sebastianu